ciò che è pertinente alla Galizia
 appartenente al gruppo etnico degli galleghi
 Lingua gallega

Geografia
Gállego – fiume della Spagna

Persone
Francisco Fernández Rodríguez, noto come Gallego (1944) –  ex calciatore spagnolo
Adrià Gallego – calciatore spagnolo
Américo Gallego – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
Casilda Benegas Gallego – supercentenaria argentina di origine paraguaiana
Federico Gallego – calciatore uruguaiano
Fernando Gallego – pittore spagnolo
Jorge Gallego – ex calciatore colombiano
José Ramón Gallego – ex calciatore spagnolo
Justo Gallego Martínez – ex monaco spagnolo, noto per la costruzione di una cattedrale
Laura Gallego García – scrittrice spagnola
Ricardo Gallego – ex calciatore spagnolo
Rubén Gallego – politico ed ex militare statunitense
Rubén Gallego – scrittore russo
Sandra Gallego Vicario – ex cestista spagnola

Altri progetti